MOFF steht für:

 MOFF KünstlerInnen im Gespräch - Szene Rheinland ein kostenloses Printmagazin  
 MOFF. - Haderers feines Schundheftl ein monatlich erscheinendes Comic des österreichischen Zeichners Gerhard Haderer